Kingston – Jamaica fővárosa
 Kingston – város az USA New York államában
 Kingston – település az USA Oregon államában
 Kingston – település az USA Washington államában
 Kingston – város Kanada Ontario tartományában
 Kingston – az ausztrál főváros, Canberra egyik városrésze
 Kingston – az Ausztráliához tartozó Norfolk-sziget fővárosa
 Kingston upon Thames kerület – London egyik délnyugati kerülete
 Kingston Cruisers – magyar zenekar
 Kingston Technology – amerikai memóriagyártó vállalat
 The Kingston Trio – folkzenei  énekegyüttes